Biebrowo – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo
 Biebrowo – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany